Луковец је насељено место у општини Расиња, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Копривница, у Подравини, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима

 напомене:

У 1857. подаци су садржани у насељу Расиња.

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Општина Расиња
Насељена места у Копривничко-крижевачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској